Chone – antica città della Magna Grecia
Chone – città ecuadoriana nella Provincia di Manabí
Chone – fiume dell'Ecuador
Monastero di Chone – monastero tibetano situato a Chone Town, in Cina